Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paolo Bertolucci che ha battuto in finale Patrick Proisy 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 10-8.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1976